Qatar Ladies Open 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Khalifa International Tennis and Squash Complex i Doha, Qatar i perioden . - . februar 2024. Det er den 22. udgave af Qatar Ladies Open siden den første turnering i 2001, og det er sæsonens første turnering i kategorien WTA 1000 på WTA Tour 2024. Turneringen afvikles under navnet Qatar TotalEnergies Open som følge af et sponsorat fra TotalEnergies.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før, og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 44 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . januar 2024 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 32 spillere, der spiller om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordeler sig på:
 ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 [ Qatar Open 2024] 
 WTA - Doha 2024

Noter 

2024
WTA Tour 2024